Приселци — название несколько сёл:
 Приселци — в Бургасской области (Болгария);
 Приселци — в Варненской области (Болгария);
 Приселци (Priselci) — в Карловацкой жупании (Хорватия).